Iballe – wieś w północnej Albanii, w obwodzie Szkodra, w okręgu Puka. Jest siedzibą gminy Iballë. W 2007 roku liczyło 1,5 tys. mieszkańców.

Wsie w Albanii